Роберт Поллард:
* Поллард, Роберт (1755—1838) — английский художник, гравёр.
 Поллард, Роберт (род. 1957) — американский рок-музыкант.